Jason Pitton (né le  à Brampton, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canado-italien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il a été repêché en ,  au total par les Islanders de New York au repêchage d'entrée de 2004..

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO ||  67|| 9|| 11 ||20 || 37 ||   ||   ||   ||   ||    
|-
|2004-2005 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO|| 68 || 23 || 19 || 42 || 35 || 7 ||2|| 2 || 4 ||4 
|-
| rowspan="2"|2005-2006 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO ||37|| 18|| 9 ||27 || 29 || - || - || - || - || -  
|-
|| Storm de Guelph|| LHO|| 31|| 10 || 5 || 15||21 || 15 ||5|| 3 || 8 ||18 
|-
| 2006-2007 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 76|| 9|| 10 ||19 || 65 || - || - || - || - || -  
|-
|2007-2008 || Grizzlies de l'Utah || ECHL|| 23 || 5 || 8 || 13 || 29 || - || - || - || - || -  
|-
| 2007-2008 || Sound Tigers de Bridgeport|| LAH|| 21|| 1|| 4 ||5 || 16 || - || - || - || - || -   
|-
|2008-2009 || Sound Tigers de Bridgeport|| LAH|| 39 || 2 || 2 || 4 || 47 || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 ||Thunder de Stockton ||ECHL ||38 ||11 ||13 ||24 ||48 ||15 ||7 ||7 ||14 ||20
|-
|2009-2010 ||Falcons de Springfield ||LAH ||25 ||1 ||1 ||2 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Thunder de Stockton ||ECHL || 41|| 10|| 20|| 30|| 73|| 4|| 0||0 || 0|| 5
|-
|rowspan="3"|2010-2011 ||Moose du Manitoba ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Sharks de Worcester ||LAH ||9 ||2 ||1 ||3 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Sound Tigers de Bridgeport ||LAH || 16|| 1|| 4|| 5|| 7|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Asiago HC ||Serie A || 32 || 7 || 14 || 21 || 86 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2012-2013 || Fife Flyers ||EIHL || 46 || 22 || 32 || 54 || 183 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
|2013-2014 || Beast de Brampton ||LCH || 46 || 22 || 32 || 54 || 183 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
|2014-2015 || Beast de Brampton || LCH || 70 ||22 || 23 || 45 || 64 || - || - || - || - || -  
|-
| 2014-2015 || Barons d'Oklahoma City || LAH|| 1|| 0|| 0 ||0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
|colspan="13"|
|-
| 2017-2018 || Blast de Brantford || Coupe Allan|| 15|| 1|| 8 ||9 || 30 || - || - || - || - || - 
|-
|colspan="13"|
|-
| 2019-2020 || Blast de Brantford || Coupe Allan || 10 || 5 || 4 || 9 || 2 || 4 || 0  || 0 || 0 || 2

Notes et références 

Naissance en mai 1986
Naissance à Brampton (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur italien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Joueur du Storm de Guelph
Joueur de l'AS Asiago
Joueur des Fife Flyers
Joueur du Beast de Brampton
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Attaquant de hockey sur glace